«Честер Сити» (до 1983 года - «Честер ФК») был основан в 1885 году и до сезона 1931/1932 выступал в региональных лигах Англии.

Выступления в Футбольной Лиге 

ФК «Честер Сити»
 
Честер Сити